Pleasant Prairie fait référence à :
 Pleasant Prairie Township, une ville du Minnesota.
 Pleasant Prairie, une ville du Wisconsin.